Onze-Lieve-Vrouwe ter Nood (titel), een titel van Maria
 Onze-Lieve-Vrouwe ter Nood (Heiloo), een bedevaartsplaats in Heiloo, Nederland
 Onze-Lieve-Vrouw-ter-Noodkapel, de naam van verschillende kapelletjes